Лоо́ может означать:
 Верхнеармянское Лоо
 Верхнерусское Лоо
 Горное Лоо
 Лоо — курортный микрорайон в Лазаревском районе города Сочи.
 Лоо (река)
 Лооский храм
 Лоо (станция)

К голландской фамилии художников ван Лоо, живших во Франции, относятся:
 Лоо, Жан-Батист ван (1684—1745)
 Лоо, Луи-Мишель ван (1707—1771)
 Лоо, Рудольф (1902—1983) — эстонский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов Европы.
 Лоо, Шарль-Амедей-Филипп ван (1719—1795)
 Лоо, Шарль-Андре ван (1705—1765)
 Лоо, Якоб ван (1614—1670)
 Лоо-Тальвари, Ида (1901—1997) — эстонская оперная певица.

Ло́о:
 Лоо — посёлок в Эстонии.
 Лоо — деревня в Эстонии.

См. также 
 Ло
 Лоовы